Vasta è un cognome italiano particolarmente diffuso in Sicilia.

Etimologia e diffusione 
È possibile ricavare qualche informazione sull'etimologia di tale cognome solo tenendo conto della sua distribuzione geografica. Vi è un ceppo in provincia di Brindisi, che potrebbe derivare dal toponimo Vaste (LE), uno in provincia di Catanzaro e uno in Sicilia nel Catanese, che potrebbe derivare dall'aferesi del cognome Savasta. Più del 5% degli italiani dal cognome Vasta vive in provincia di Catania e la maggior parte di quelli abitanti in Lombardia, Lazio e Piemonte ha origini siciliane.

Personaggi celebri 
 Pietro Paolo Vasta, pittore di Acireale, considerato uno dei maggiori maestri della scuola tardo-barocca siciliana del Val di Noto.
 Alessandro Vasta, pittore, figlio di Paolo.
 Giorgio Vasta, scrittore siciliano.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Cognomi italiani